Dit is een pagina met diverse statistieken van de Italiaanse voetbalclub Internazionale in het seizoen 2008/2009.

Supercoppa

Wedstrijd

Serie A 

Onder leiding van de Portugese trainer-coach José Mourinho werd Internazionale voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië. De club prolongeerde de titel en plaatste zich daardoor rechtstreeks voor de groepsfase van de UEFA Champions League 2009/10, net als achtervolgers Juventus FC en AC Milan.

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers, die in het seizoen 2008/09 namens Internazionale uitkwamen in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers, die in het seizoen 2008/09 namens Internazionale uitkwamen in de Coppa Italia.

UEFA Champions League

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers, die in het seizoen 2008/09 namens Internazionale uitkwamen in de UEFA Champions League.

2009
Italiaanse voetbalclub 2008/09